Rolfshagen ist der Name von

 Rolfshagen (Auetal), Ortsteil von Auetal, Niedersachsen
 Ortsteil von Rümpel bei Bad Oldesloe SH